Сааве́дра () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сааведра, Альваро де (?—1529) — испанский путешественник.
 Сааведра, Анхель (1791—1865) — испанский писатель и политический деятель, герцог.
 
 Сааведра, Диего (1584—1648) — испанский писатель и государственный деятель, доктор права.
 Сааведра, Игнасио (род. 1999) — чилийский футболист.
 Сааведра, Мигель де Сервантес (1547—1616) — испанский писатель.
 Сааведра, Себастьян (род. 1990) — колумбийский автогонщик.
 Сааведра, Фернандо (1847—1922) — испанский шахматист и католический священник.
 Сааведра, Херонимо (род. 1936) — испанский политик.
 Сааведра, Хуан де (?—1554) — испанский колониальный чиновник, президент королевской аудиенции в Лиме.
 Сааведра, Эрвин (род. 1996) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Боливар» и сборной Боливии.
 Сааведра, Эрнандо Ариас де (1561—1634) — южноамериканский военный, государственный и политический деятель.
 Сааведра де Сангронис, Франсиско (1746—1819) — испанский политик и военный.
 Сааведра Ламас, Карлос (1878—1959) — аргентинский учёный-правовед и политик.
 Лоайса Сааведра, Рохер Элой (род. 1934) — перуанский дипломат, бывший посол в СССР.

Топоним 
 Сааведра — коммуна в Чили.